The Saga Continues – album raccolta dei Wu-Tang Clan del 2017
The Saga Continues... – album di Roger Troutman del 1984
The Saga Continues... – album di Diddy del 2001